Název Skupice má více sídel:
 Skupice (Morašice), část obce Morašice v okrese Chrudim
 Skupice (Postoloprty), část města Postoloprty v okrese Louny

a také jezero:
 Skupice (rameno Labe), říční jezero, slepé rameno Labe v Poděbradech

Externí odkazy